Ганновер () может означать:
 Ганновер — город в земле Нижняя Саксония в Германии.
 Ганновер (регион) — район в Германии с центром в одноимённом городе.
 Ганновер (административный округ) (1885—2004) — бывший округ в Германии с центром в одноимённом городе.
 Ганновер (район) (1885—2001) — бывший район в Германии с центром в одноимённом городе.
 Ганновер (земля) (1946) — земля, существовавшая в британской зоне оккупации Германии.
 Ганновер (провинция) (1866—1946) — прусская провинция, созданная после аннексии королевства.
 Ганновер (королевство) (1814—1866) — государство в Европе, образованное после Венского конгресса.
 Ганновер (курфюршество) (1692—1814) — государство в составе Священной Римской империи.

 Производные названия
 «Ганновер 96» — футбольный клуб города Ганновер
 «Ганновер-Бургдорф» — гандбольный клуб города Ганновер
 Ганновер-Лангенхаген — международный аэропорт Ганновера

 Персоналии
 Ганновер, Натан Моисей (1610—1683) — еврейский религиозный деятель, хахам, историк, писатель.

См. также

США 
 Хановер (Нью-Гэмпшир) 
 Хановер (Индиана)
 Хановер (Массачусетс)
 Хановер (Миннесота)
 Хановер (Нью-Йорк)
 Хановер (Пенсильвания)
 Хановер — административно-территориальный округ в штате Виргиния
 Нью-Хановер — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина

Остальной мир 
 Хановер (Онтарио) — город в Канаде
 Новый Ганновер (Лавонгай) — остров в Папуа — Новой Гвинее
 Хановер (приход) — один из 14 административных округов (приходов) Ямайки